Salamon Ferenc (1825–1892) magyar történész, MTA-tag
Salamon Ferenc (1922–2006) fuvolaművész
Salamon Ferenc (1928–1992) agrárközgazdász, természetvédő, Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója
Salamon Ferenc (1948) romániai magyar helytörténész
Salamon Ferenc (1964) író, újságíró
Salamon Ferenc (1988) vízilabdázó